Красная линия () — одна из 6 линий метрополитена Лос-Анжелеса. Сегодня она соединяет центр Лос-Анжелеса с Голливудом. Её длина — 26,4 км.

Эта линия отчасти идёт по маршруту бывшей трамвайной системы Red Car, откуда и унаследовала своё название.

История 
Открыта в 1993 году. Это первая в городе линия традиционного метро. Синяя линия, открытая в 1990 году, в действительности, является линией лёгкого метро.

Хронология 
При планировании Красная линия была разделена на отрезки МОС (минимальный операционный сегмент), чтобы выполнять постройку и включать в пользование линию пошагово вместо того, чтобы открыть всю линию сразу.

МОС-1, состоящий из линии с пяти станциями (от Union Station до МакАртур Парк), был открыт 30 января 1993 года.

В 1995 году при строительстве туннеля метро рабочие напоролись на карстовую воронку у Голливудского Бульвара. Несколько зданий было повреждено, и работы пришлось надолго приостановить.

МОС-2 был открыт в 1999 году и состоял из трёх станций, две из которых позже перешли к Фиолетовой линии, а также пяти новых станций по направлению к Голливуду.

МОС-3 был добавлен к системе в 2000 году и продлил линию до Северного Голливуда.

Схема линии и станции 
Линия имеет 14 станций, в том числе, несколько пересадочных.

Часы работы 
Первый поезд приходит в полпятого ночи, а последний в час следующей ночи. В пятницу и субботу поезда работают до двух ночи.

В часы пик с понедельника по пятницу поезда ходят с десятиминутными интервалами. Всё оставшееся дневное время поезда ходят с интервалами в двенадцать минут, а в ночное время интервалы доходят до двадцати минут.

Галерея

Ссылки 

Метрополитен Лос-Анджелеса
Линии метрополитена, построенные в 1993 году
Здания и сооружения, построенные в 1993 году в США
1993 год в Калифорнии